Die NextGen Series 2012/13 war die zweite und letzte Ausspielung des von Filmproduzent Justin Andrews und dem Sportdirektor von FC Brentford Mark Warburton initiierten europäischen Fußballvereinswettbewerbs für männliche Fußballspieler unter 19 Jahren. Aufgrund der Aufstockung des Teilnehmerfeldes nahmen in dieser Saison erstmals 24 Klubs aus 13 Landesverbänden der UEFA teil. In der Saison 2013/14 wurde der Wettbewerb durch die UEFA Youth League abgelöst.

Die Saison begann mit den ersten Gruppenspielen am 15. August 2012 und endete mit dem Finale am 1. April 2013 im Stadio Giuseppe Sinigaglia im norditalienischen Como. Auch die beiden Halbfinalpartien am 29. März und das Spiel um Platz 3 am 31. März 2013 fanden in diesem Stadion statt.

Gespielt wurde nach dem Vorbild der europäischen Klubwettbewerbe in einer Kombination aus Gruppenphase mit Hin- und Rückspielen und K.-o.-System ab dem Achtelfinale. Dabei wurde in sechs Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt. Die jeweils beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

K.-o.-Phase

Achtelfinale 
Die Spiele finden vom 19. Februar bis zum 7. März 2013 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Spiele finden vom 17. bis zum 25. März 2013 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 29. März 2013 statt.

|}

Spiel um Platz 3 
Das Spiel findet am 31. März 2013 statt.

|}

Finale 
Das Spiel fand am 1. April 2013 statt.

|}

Bester Spieler 
Die Auszeichnung Bester Spieler des Turniers erhielt Lewis Baker von FC Chelsea.

Beste Torschützen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13